Шава́т (, ) — название нескольких связанных друг с другом топонимов на смежных территориях Узбекистана и Туркменистана:

 Шават (канал) — магистральный ирригационный канал в Узбекистане и Туркменистане
 Шават (канал, Навоийская область) — канал в Узбекистане
 Шават (город) — город в Хорезмской области Узбекистана

См. также 
 Шаватский район — район в Хорезмской области Узбекистана.